Der Kanton Noyers war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Avallon im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war Noyers. Der letzte Vertreter im Generalrat des Départements war von 2001 bis 2015, wiedergewählt 2008, Michel Pellerin (DVG).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 15 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Noyers
Aufgelöst 2015